Паситея може да се отнася до:

 Паситея - една от харитите
 Паситея – спътник на Юпитер